Tiefbahnen sind allgemein Bahnen, die unter der Straßenoberfläche geführt werden. Hiermit kann gemeint sein:

 eine Unterpflasterbahn
 eine U-Bahn
 eine U-Straßenbahn
 eine unterirdisch geführte S-Bahn mit Tunnelbahnhöfen
 eine unterirdisch geführte Eisenbahn mit Tunnelbahnhöfen
 die Tiefbahn Zürich, ein nicht realisiertes Projekt aus den 1960er Jahren